Chaser peut désigner :

 Chaser, une chienne border collie considérée comme l'animal le plus intelligent du monde de par sa mémoire ;
 Chaser, un jeu vidéo de tir.